

Arte 
 Madonna del Patrocinio – scultura realizzata dal tedesco Andrea I Wickert esposta nel museo della basilica di Gandino a Gandino in provincia di Bergamo
 Madonna di Bagnacavallo, o Madonna del Patrocinio – dipinto di Albrecht Dürer conservato nella Fondazione Magnani-Rocca di Traversetolo in Provincia di Parma

Architettura 
 Madonna del Patrocinio – cappella della basilica di Sant'Alessandro in Colonna a Bergamo.
 Madonna del Patrocinio – santuario di Nicorvoin provincia di Pavia
 Madonna del Patrocinio – altare della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Spiranoin provincia di Bergamo
 Nostra Signora del Patrocinio di Tenaún – chiesa di Dalcahue in Cile
 Santuario della Madonna del Patrocinio - chiesa di Gorfigliano in provincia di Lucca

Geografia 
 Microregione di Patrocínio – una delle microregioni del Brasile
 Patrocínio – comune nello Stato di Minas Gerais in Brasile.
 Patrocínio Paulista – uno dei comuni del Brasile

Altro 
 Figlie del patrocinio di Maria (in spagnolo Hijas del Patrocinio de María) – istituto religioso femminile spagnolo di diritto pontificio 
 Patrocinio a spese dello Stato – istituto dell'ordinamento giuridico italiano inerente al diritto di difesa
 Patrocinio – o sponsorizzazione, accordo che prevede pubblicità in cambio di finanziamenti